Цей список є списком видів ссавців Ямайки. Із 49 зазначених у таблиці видів, 3 зниклих, 1 під критичною загрозою, 4 уразливі, 1 близький до уразливого.

Теги, використані для виділення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП:

Список 

</center>

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку  на вебсайті МСОП

Ямайка